Kalle Jokinen kan syfta på:

 Kalle Jokinen (född 1900), finländsk politiker, riksdagsledamot 1936–1958
 Kalle Jokinen (född 1961), finländsk politiker, riksdagsledamot 2009–